Battaglia di Azukizaka (1542) – combattuta nel 1542 tra le forze di Imagawa Yoshimoto e quelle del Clan Oda durante la cosiddetta "Epoca Sengoku".
Battaglia di Azukizaka (1548) – combattuta nel 1548 tra Clan Imagawa e Clan Oda
Battaglia di Azukizaka (1564) – combattuta il 15 gennaio 1564 tra i ribelli Ikkō-ikki e le forze del Clan Matsudaira durante la cosiddetta "Epoca Sengoku".